Каменоломка (Saxifraga) е род покритосеменни растения от семейство Каменоломкови (Saxifragaceae). Включва около 440 вида многогодишни растения, разпространени в Северното полукълбо.

Видове

Източници 

 
Защитени лечебни растения